Miki Biasion, all'anagrafe Massimo Biasion (1958) –  ex pilota di rally italiano
 Renzo Biasion (1914-1996) – pittore, incisore, critico d'arte e scrittore italiano